

Toponyme
Trie-sur-Baïse, une commune française des Hautes-Pyrénées.
Canton de Trie-sur-Baïse 
Communauté de communes du Pays de Trie 
Trie-Château, une commune française du département de l'Oise
Château de Trie
Gare de Trie-Château  
Trie-la-Ville, une commune française du département de l'Oise

Sainte-Trie, une commune française du département de la Dordogne 
Lalanne-Trie, une commune française des Hautes-Pyrénées

Hydronyme
La Trie, une rivière du nord de la France

Patronyme
La famille de Trie, une famille de la chevalerie française du Moyen Âge
Guillaume de Trie 
Mathieu III de Trie

Informatique
Une trie, un arbre numérique ordonné.

Homonymie de toponyme